Rat u Čečeniji može označavati:

 Prvi čečenski rat (1994. – 1996.)
 Drugi čečenski rat (1999. – 2009.)